Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

Ліндсі Девенпорт виграла свій перший за 51 тиждень турнір, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову з рахунком 6–4, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic
2007